Quilapayún ("tre barbe", in lingua mapuche), gruppo musicale cileno, può significare anche:

 Quilapayún – album d'esordio dei Quilapayún del 1967.
 Quilapayún 3 – album dei Quilapayún del 1969.
 Quilapayún 4 – album dei Quilapayún del 1970.
 Quilapayún 5 – album dei Quilapayún del 1972.
 Quilapayún en Argentina – album dei Quilapayún del 1983.
 Quilapayún ¡En Chile! – album dei Quilapayún del 1989.
 Absolutamente Quilapayún – album della fazione "francese" dei Quilapayún del 2012.